Гу́барев, Гу́барєв () — російське прізвище. Персоналії:
Губарев
 Губарев Віталій Георгійович (1912—1981) — радянський дитячий письменник.
 Губарєв Ігор Володимирович — професор кафедри Дніпровського державного технічного університету, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Губарев Олександр Іванович (1926) — дійсний член (академік) Національної кадемії мистецтв України, народний художник України.
 Губарев Олексій Олександрович (1931—2015) — російський космонавт.

Губарєв
 Губарєв Володимир Степанович (1938—2022) — російський радянський та російський журналіст, есеїст, письменник.
 Губарєв Дмитро Валерійович (1993—2022) — солдат окремого загону спеціального призначення НГУ «Азов» Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Губарєв Павло Юрійович (нар. 1983) — проросійський сепаратист.
 Губарєва Світлана Володимирівна — головна медична сестра Одеського обласного клінічного медичного центру, заслужений працівник охорони здоров'я України.

Див. також 
 Губар
 Губарів

Примітки 

Російські прізвища